Der keusche Josef – film del 1930 diretto da Georg Jacoby
Der keusche Josef – film del 1953 diretto da Carl Boese
Der keusche Josef – film tv del 1985 diretto da Sissy Löwinger